Чемпіонат Албанії 1995–1996 — 57-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала Тирана.

Особливості нарахування турнірних очок 
За перемогу у домашньому матчі команді нараховувалось 2 очки, за перемогу у виїзному матчі - 3 очки, за нічию - 1 очко.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі (Вльора) взяв участь у Кубка володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Албанії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на rsssf 

1995—1996
Албанія
Албанія